M26 — американская ручная оборонительная граната. Разработана перед войной в Корее 1950–1953 годов.

Конструкция 
M26 имеет яйцевидный металлический корпус, составленный из двух половин. Вдоль внутренней поверхности корпуса плотно уложена спираль из насечённой стальной проволоки. Разрывной заряд — 165 грамм состава B. При взрыве образуется около 1200 мелких осколков, дающих зону сплошного поражения в радиусе 9 м и сохраняющих убойное действие на дальности 15-20 м. Хотя граната считается оборонительной, быстрая потеря осколками убойной энергии позволяет использовать гранату как в обороне, так и в атаке. Граната может использоваться с дистанционными запалами M204A1 и A2, M205A1 и A2, M125.

Вариации 
M26A1 это и есть граната M26

M26A2 — модифицированный вариант гранаты M26A1. У неё утолщенный контактный взрыватель.

M61 — модифицированный вариант гранаты M26A1. Повышена безопасность дополнительным приспособлением (так называемым «jungle clip»), который крепится к чеке. Изготовлено для предотвращения случайной детонации гранаты. (принята на вооружение в начале 60-х)

Распространенность 
Граната M26 стала весьма популярной и получила широкое распространение. Её копии выпускаются в ряде стран:
 L2A2 в Великобритании;
 M26A1 в Израиле;
 M6 в Испании;
 M312 в Португалии;
 M26 в ЮАР.

ТТХ 
 Дальность броска: 37-50 м 
 Расчетный радиус поражения:
 поражение осколками (1,5-2,5 гр.) = 3,9 м
 ударной волной (70-80 кПа) ~0,8 м 
 Время горения замедлителя запала: 4-5 сек

Литература

См. также 
 M67 (граната)

Примечания

Ссылки 
 Ручные и винтовочные гранаты

Ручные гранаты
Гранаты США
Появились в 1960 году в США